Mrežni protokol
Komunikacijski protokol
TCP/IP
Remote Database Access, protokolski standard za pristup podatkovnim bazama